Oberaigen bezeichnet folgende Orte:

 Oberaigen (Gemeinde Sankt Andrä), Ortschaft von Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Oberaigen (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Oberaigen (Gemeinde Kirchschlag), Ortsteil der Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Oberaigen (Gemeinde Tulln), Ort in der Stadtgemeinde Tulln, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Oberaigen (Gemeinde Hellmonsödt), Ortschaft von Hellmonsödt, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch:
 Oberaign